Кърсти Луиз Али () е американска актриса.

Биография 

Родена е на 12 януари 1951 г., през 1982 г. Али участва в „Стар Трек: Гневът на Хана“ и така попада в полезрението на критиците.

От 1995 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Американски сциентолози
Родени в Уичита